La Désobéissance est le titre de plusieurs œuvres :
 La Désobéissance, un roman d'Alberto Moravia publié en 1948 ;
 La Désobéissance (), un film franco-italien réalisé par Aldo Lado et sorti en 1981.

Voir aussi